Karūna steht für:

 Karūna, ein Schokoladenwarenzeichen von UAB Mondelez Lietuva Production in Kaunas
 Vilniaus karūna, ehemalige Textilfabrik in der litauischen Hauptstadt Vilnius

Siehe auch:
 Karuna (Begriffsklärung)